Alexandros Pallis (en ), né au Pirée le  et décédé à Manchester le , est un écrivain grec utilisant la dimotikí.

Chantre de la langue grecque populaire (le grec démotique), Alexandros Pallis est connu pour ses traductions du Marchand de Venise et du Henry VIII de William Shakespeare et surtout celles de l’Iliade et du Nouveau Testament (qui a provoqué une émeute dite de l'« Evangelika » en 1901).

Il est le père de Marco Pallis,  et .

Liens externes 
 

Écrivain grec du XIXe siècle
Écrivain grec du XXe siècle
Naissance en mars 1851
Décès en mars 1935
Naissance au Pirée
Décès à Manchester